

Codici 
 TOT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Totness (Suriname)

Persone 
 Ana Tot – ex cestista jugoslava

Altro 
 Tot. – abbreviazione di Totale
 TOT – acronimo inglese che designa il fenomeno Punta della lingua.